Vélam est le service de vélos libre-service de la ville d'Amiens (Somme) en France.
 Velam était une entreprise d'automobile française dans les années 1950.